Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.

Яніна Вікмаєр виграла титул, перемігши у фіналі Петру Квітову з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Generali Ladies Linz
2009